Ел Такавите има више значења:

 Ел Такавите (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Такавите (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику